kod DX – system kodowania informacji o właściwościach filmu fotograficznego
 łączność DX – łączność międzykontynentalna w krótkofalarstwie
 tag team DX – tag team występujący w WWE
Skrót od DirectX